Dangerous (disc de Michael Jackson) 
 Dangerous (àlbum de Bill Hicks) 
 Dangerous (cançó de Michael Jackson) 
 Dangerous (cançó de Roxette)
 Dangerous (pel·lícula), pel·lícula de 1935 dirigida per Alfred E. Green
 Dangerous (pel·lícula del 2021), pel·lícule del 2021 dirigida per David Hackl